Словацкая экстралига () — сильнейшая словацкая хоккейная лига. Образовалась в 1993 году после распада Чехословакии. С марта 2006 именовалась Т-Ком Экстралига (). С 2020 называется Типос Экстралига ().

Состав команд в сезоне 2020/2021 
<div ="float:right; text-align:left; padding-left:15px;">

Слован 
В сезоне 2012/2013 братиславский «Слован» не выступал в экстралиге, так как был принят в КХЛ.

Все чемпионы 
1939—1945

 1938/39: ВС «Братислава»
 1939/40: ВС «Братислава»
 1940/41: СК «Братислава»
 1941/42: СКП «Братислава»
 1942/43: ОАП «Братислава»
 1943/44: ОАП «Братислава»

С 1993

 1993/1994: Дукла Тренчин
 1994/1995: ХК Кошице
 1995/1996: ХК Кошице (2)
 1996/1997: Дукла Тренчин (2)
 1997/1998: Слован
 1998/1999: ХК Кошице (3)
 1999/2000: Слован (2)
 2000/2001: ХКМ Зволен
 2001/2002: Слован (3)
 2002/2003: Слован (4)
 2003/2004: Дукла Тренчин (3)
 2004/2005: Слован (5)
 2005/2006: ХК Жилина
 2006/2007: Слован (6)
 2007/2008: Слован (7)
 2008/2009: ХК Кошице (4)
 2009/2010: ХК Кошице (5)
 2010/2011: ХК Кошице (6)
 2011/2012: Слован (8)
 2012/2013: ХКМ Зволен (2)
 2013/2014: ХК Кошице (7)
 2014/2015: ХК Кошице (8)
 2015/2016: ХК Нитра
 2016/2017: ХК 05
 2017/2018: ХК 05  (2)
 2018/2019: ХК 05 (3)
 2019/2020: плей-офф отменён из-за пандемии COVID-19
 2020/2021: ХКМ Зволен (3)

По титулам 
 «Слован» (Братислава) — 8
 «Кошице» — 8
 «Дукла» (Тренчин) — 3
 «ХК 05 » — 3
 «Зволен» — 3
 «Жилина» — 1
 «ХК Нитра» — 1

Примечания

Ссылки 
 http://hokej.pravda.sk/sk_hliga.asp
 http://www.hokej.sk/
 http://www.szlh.sk/
 http://r-hockey.ru/game.asp?CurrentTournier=3482

Хоккей с шайбой в Словакии
Словацкая экстралига
Хоккейные лиги